Стивен (Стив) Харрис:
* Харрис, Стив (род. 1956) — британский рок-музыкант.
 Харрис, Стив (род. 1965) — американский актёр.
 Харрис, Стивен (1937—2019) — американский религиовед и библеист.
 Харрис, Стивен Эрнест (род. 1936) — американский физик.